Andrej Andrejev (decembrist) (1803-1831), decembrist
 Andrej Andrejev (politicus) (1895-1970), Sovjet-Russisch politicus